Woodard discende da una prominente famiglia coloniale.

I servizi funebri a Los Angeles ai quali Woodard ha partecipato in qualità di direttore d’orchestra o direttore musicale comprendono una cerimonia civica del 2001 tenuta all’ormai chiusa funicolare di Angels Flight in onore di Leon Praport e della vedova Lola, rimasta ferita. Ha diretto requiem per animali, compreso quello per un pelecanus occidentalis proprio nel tratto di spiaggia dove era caduto. Woodard usa inchiostri dai colori vivaci per preparare la sua musica.

Timothy McVeigh chiese a Woodard di tenere una Messa prequiem (prima del requiem) alla vigilia della sua esecuzione a Terre Haute, in Indiana. Pur ammettendo che McVeigh avesse compiuto un “gesto orribile”, tuttavia con intenzione di offrire conforto, Woodard acconsentì presentando in anteprima la sezione di coda della sua composizione "Ave Atque Vale" con un coro locale di ottoni presso la Chiesa di St. Margaret Mary, vicino al Penitenziario Federale di Terre Haute, davanti ad un pubblico che includeva i testimoni che sarebbero stati presenti il mattino seguente. L'Arcivescovo Daniel M. Buechlein ed in seguito il Cardinale Roger Mahony presentarono una petizione a Papa Giovanni Paolo II affinché potesse benedire lo spartito di Woodard.

Woodard è conosciuto per le sue repliche della Dreamachine, la macchina dei sogni, una lampada dalle proprietà leggermente psicoattive esposta in numerosi musei del mondo. In Germania e Nepal è famoso per i suoi contributi a Der Freund, noto giornale letterario, compresi i suoi scritti sul karma interspecie, la coscienza delle piante e l’insediamento paraguaiano detto Nueva Germania.

Da parte di padre, la nona bisnonna di Woodard è Frances Latham, "Madre dei governatori", che nel 1638 si stabilì sull'isola di Aquidneck (Portsmouth), presto per diventare Colonia di Rhode Island e delle Piantagioni di Providence. Attraverso Latham, Woodard è anche un diretto discendente degli antenati europei Aroldo I di Danimarca, Alfredo il Grande a Boleslao I di Boemia.

Biografia 
Woodard si è formato alla Nuova Scuola per le Ricerche Sociali e all’Università della California, Santa Barbara.

Nueva Germania 
Nel 2003 Woodard è stato eletto consigliere a Juniper Hills, nella contea di Los Angeles in California. In questa veste ha proposto un gemellaggio con Nueva Germania in Paraguay. Per realizzare il suo intento, Woodard si è recato in questa utopia vegetariana/femminista di altri tempi per incontrarne i leader politici. A seguito della prima visita, avendo riscontrato una popolazione in “declino morale ed intellettuale”, ha deciso di non portare avanti il progetto politico; ha però trovato interessante la sua comunità, tanto da farne oggetto di studi per una serie di scritti successivi. La cosa che lo ha interessato di più sono state le idee proto transumaniste del pianificatore speculativo Richard Wagner e di Elisabeth Förster-Nietzsche che, assieme al marito Bernhard Förster, hanno fondato la colonia, vivendoci tra il 1886 e il 1889. In riconoscimento degli ideali fondatori della colonia, Woodard ha composto un inno corale, "Our Jungle Holy Land".

Dal 2004 al 2006 Woodard vi ha condotto numerose spedizioni, guadagnandosi il supporto del vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney. Nel 2011, Woodard ha accordato al romanziere svizzero Christian Kracht il permesso di pubblicare la loro corrispondenza, gran parte della quale è incentrata su Nueva Germania. Si tratta di un’opera in due volumi pubblicata con l’imprimatur di Wehrhahn Verlag dell’Università di Hannover. Di questa corrispondenza, il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha avuto modo di dire che"[Gli autori] hanno annullato il confine tra vita e arte." Der Spiegel ha definito il primo dei due volumi, Five Years, Vol. 1, “il lavoro preparatorio spirituale" per il romanzo successivo di Kracht, Imperium.

Secondo Andrew McCann, Woodard ha intrapreso "un viaggio in ciò che resta del luogo, dove i discendenti dei coloni originari vivono in circostanze drasticamente ridotte" ed è stato ispirato a "far avanzare il profilo culturale della comunità e costruire una miniatura di Bayreuth sul sito di quella che era in origine la residenza di famiglia di Elisabeth Förster-Nietzsche." Recentemente Nueva Germania si è trasformata in una destinazione geniale, con bed and breakfast and un museo della sua storia quasi improvvisato.

Dreamachine
Dal 1989 al 2007 Woodard ha costruito copie della Dreamachine, un congegno stroboscopico ideato da Brion Gysin e Ian Sommerville che prevede un cilindro scanalato in rame o carta che ruota intorno ad una lampada elettrica. Se osservata ad occhi chiusi, la macchina può causare aberration mentali simili a quelle generate dall’assunzione di droghe o ai sogni.

Dopo aver creato una Dreamachine per il progetto LACMA, la retrospettiva visiva del 1996 di William S. Burroughs detta Ports of Entry, Woodard ha stretto amicizia con l’autore e gli ha presentato una Dreamachine “modello boemo" (in carta) per il suo 83º (ed ultimo) compleanno. La macchina è stata battuta all’asta da Sotheby's. Ad aggiudicarsela è stato un collezionista privato nel 2002, mentre l’altra rimane un lascito del patrimonio di Burroughs al museo d’arte Spencer.

Note

Approfondimenti

Fonti

Altri progetti 

  Wikiquote (EN) contiene citazioni di o su David Woodard

Collegamenti esterni 
 
 David Woodard presso la Biblioteca del Congresso
 David Woodard presso Kiddle

Germano-statunitensi